Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
Camille Levast : manager
 Serge Laïrle : entraineur des avants 
 Alexandre Péclier : entraineur des arrières

La saison 
Budget

Récit

Transferts

Effectif 2016-2017

Calendrier et résultats

Statistiques

Statistiques collectives 
Attaque 

Défense

Statistiques individuelles 
Meilleur réalisateur

Notes et références

Liens externes 
 
 Le tableau des transferts en Pro D2 sur allrugby.com
  Pro D2 - Le tableau des transferts sur rugby-transferts.com
 Transferts lerugbynistere.fr

2016-2017
Bourgoin